Aubrey de Grey – biogerontologo inglese
 Thomas de Grey – politico e militare britannico
 Thomas de Grey – politico ed entomologo inglese